Das Dameneinzel der Canadian Lawn Tennis Championships 1932 war ein Tenniswettbewerb in Ottawa.

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 The Ottawa Journal, Ausgaben vom 23–29. Juli 1932 und The Daily Colonist, Ausgaben vom 30. und 31. Juli 1932

Anmerkungen 

Tennisturnier in Ottawa
Tennisturnier 1932